Політбюро ЦК КПРС
 Політбюро ЦК КПУ
 Політбюро ЦК КПК